Хауса́ або гауса́ може стосуватися:

 Хауса — афразійський чадський народ у Західній Африці.

 Хауса — мова народу хауса, одна з чадських мов афразійської мовної родини.

Посилання